Дэвид Александр Эдвард Линдси, 27-й граф Кроуфорд и 10-й граф Балкаррес, лорд Балкаррес или лорд Балниэль (1880—1913; ; 10 октября 1871, Данечт, Абердиншир, Великобритания — 8 марта 1940, Стоунхейвен, Абердиншир, Великобритания) — британский аристократ и государственный деятель, лорд-хранитель Малой печати (1916—1919).

Биография 

Происходил из одной из старейших благородных семей и был потомком Давида Линдси, которому ещё в 1398 году был присвоен титул 1-го графа Кроуфорда и пэра Шотландии. Был старшим сыном Джеймса Линдси, который с 1874 по 1880 год был членом Палаты общин, а в 1880 году, унаследовав титул, стал 26-м графом Кроуфордом и членом Палаты лордов. С 1880 по 1913 годы сам Дэвид носил титул лорда Балкарреса.

Его семья обладала интересом к добыче полезных ископаемых на Ланкаширском угольном месторождении в Хейг-Уиган, где находилось поместье Хей-Холл. Дэвид был председателем компании Wigan Coal and Iron Company и её преемницы — Wigan Coal Corporation.

После обучения в Итонском колледже продолжил образование в Магдален-колледже Оксфордского университета, который окончил со степенью бакалавра искусств. Он также служил в 1-м добровольческом батальоне линейной пехотны Манчестерского полка, завершив службу в звании капитана.

Его политическая карьера началась в качестве кандидата от партии консерваторов на выборах в июне 1895 года, когда он избран членом Палаты общин, до 31 января 1913 года он представлял избирательный округ Чорли. В это время он стал участвовать в работе лондонского Общества антикваров Лондона, с 1900 по 1903 годы выступал в нём в качестве доверенного лица лондонской Национальной портретной галереи.

В 1903 году он был впервые назначен на должность в правительстве Британской империи, являясь до 1905 года младшим лордом в казначействе Великобритании. Затем временно занимал должность заместителя канцлера герцогства Ланкастерского. В те же годы получил почётную степень доктора юридических наук Сент-Эндрюсского университета.

С 1911 по 1913 год являлся главным организатором парламентской фракции («главным кнутом») фракции консерваторов в Палате общин.

После смерти своего отца в январе 1913 году унаследовал родовой титул, став 27-м графом Кроуфордом, 10-м графом Балкарресом и 11-м лордом Балниэлем. С этими титулами до конца жизни входил в состав Палаты лордов. Также был главой Дома Кроуфорд.

В годы Первой мировой войны, в начале 1915 года, в возрасте 43-х лет, отказавшись от предложения стать вице-королём Индии, он поступил на службу в Королевский военно-медицинский корпус, что было по тем временам почти немыслимым шагом, поскольку британские аристократы и их наследники почти все назначались на офицерские должности и он сам имел звание капитана 1-го (добровольческого) батальона Манчестерского полка. В 2013 году его дневники были опубликованы в виде мемуаров «Дневники Великой войны» тайного лорда Кроуфорда: от медицинского ординатора до министра кабинета, отредактированные его внуком Кристофером Арнандером.

В июле 1916 года в коалиционном либерально-консервативном кабинете Дэвида Ллойд Джорджа был назначен президентом Совета по сельскому хозяйству Великобритании. В том же году стал членом Тайного совета.

 1916—1919 годы — лорд-хранитель Малой печати,
 1919—1921 годы — канцлер герцогства Ланкастерского,
 1921—1922 годы — министр общественных работ,
 апрель-октябрь 1922 года — министр транспорта Великобритании.

Непродолжительное время служил в качестве почетного полковника 5-го батальона Манчестерского полка.

Получив в 1923 году звание почётного доктора права Манчестерского университета, он в том же году занял должность ректора этого высшего учебного заведения, оставаясь на этом посту до конца жизни. В 1924 году он стал также почётным доктором гражданского права Кембриджского университета и членом Лондонского королевского общества (по статуту 12). В 1926 году стал почётным доктором юридических наук Эдинбургского университета, а в 1928 году — почётным доктором литературы Ливерпульского университета.

Награды и звания 
Был награжден орденом Чертополоха и офицерским крестом бельгийского ордена Леопольда I.

Семья 
25 января 1900 года лорд Балкаррес женился в церкви Святой Маргариты, Вестминстер, на Констанс Лилиан Пелли (? — 8 января 1947), дочери сэра Генри Пелли, 3-го баронета (1844—1877), и леди Лилиан Харриет Чартерис (1851—1914). У супругов было восемь детей, два сына и шесть дочерей:

 Дэвид Александр Роберт Линдси, 28-й граф Кроуфорд (20 ноября 1900 — 13 декабря 1975), старший сын и преемник отца
 Леди Маргарет Синтия Линдси (27 июня 1902—1997), муж с 1928 года подполковник Генри Сирил Харкер Иллингворт (1896—1979), брак был бездетным
 Леди Синтия Энн Линдси (21 июня 1904 — 5 января 1997), 1-й муж с 1931 года Пер Эрик Фольке Арнандер (? — 1933), от брака с которым у неё был один сын; 2-й муж с 1934 года Джованни Фумми (? — 1970), от брака с которым у неё была одна дочь.
 Достопочтенный Джеймс Луис Линдси (16 декабря 1906 — 27 августа 1997), консервативный член парламента от штата Девон-Норт с 1955 по 1959 год. Женат с 1933 года на достопочтенный Бронвен Мэри Скотт-Эллис (1912—2003), от брака с которой у него было четверо детей.
 Леди Элизабет Патрисия Линдси (15 сентября 1908 — 4 февраля 1937), незамужняя
 Леди Мэри Лилиан Линдси (27 сентября 1910 — 25 марта 2004), с 1930 года замужем за Реджинальдом Маннингемом-Буллером, 1-м виконтом Дилхорном (1905—1980), лордом-канцлером Великобритании с 1962 по 1964 год. У супругов было четверо детей. Их дочь баронесса Маннингем-Буллер была генеральным директором МИ-5 с 2002 по 2007 год.
 Леди Кэтрин Констанс Линдси (26 августа 1912 — c ноября 1972), с 1936 года замужем за сэром Годфри Николсоном, 1-м баронетом (1901—1991), от брака с которым у неё было четверо дочерей. Их дочь — баронесса Николсон из Уинтерборна.
 Леди Барбара Линдси (31 декабря 1915 — 20 июля 2001), муж с 1939 года полковник Ричард Ламли Херст (? — 1962), от брака с которым у неё было четверо детей.

Лорд Кроуфорд умер в марте 1940 года в возрасте 68 лет, и его титулы унаследовал его старший сын Дэвид, лорд Бэлниел. Графиня Кроуфорд умерла в январе 1947 года.

Примечания

Источники 
 http://www.npg.org.uk/collections/search/person.php?LinkID=mp01095
 http://www.cracroftspeerage.co.uk/online/content/crawford1398.htm 
 http://www.thepeerage.com/p1718.htm#i17176

Дэвид
Члены Консервативной партии Великобритании
Члены парламента Соединённого королевства (1895—1900)
Члены парламента Соединённого королевства (1900—1906)
Члены парламента Соединённого королевства (1906—1910)
Члены парламента Соединённого королевства (1910—1918)
Члены Лондонского королевского общества (статут 12)
Министры транспорта Великобритании
Министры общественных работ Великобритании
Министры сельского хозяйства Великобритании
Лорды-хранители Малой печати
Канцлеры герцогства Ланкастерского
27
Выпускники Магдален-колледжа
Президенты Лондонского общества древностей